Niemcy:
 Lastrup – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cloppenburg

Stany Zjednoczone:
 Lastrup – miasto